Сидер Појнт има више значења:
 Сидер Појнт (Тексас)
 Сидер Појнт (Илиноис)
 Сидер Појнт (Канзас)
 Сидер Појнт (Северна Каролина)